Купецкое — топоним.

 Купецкое — деревня в Важинском городском поселении Подпорожского района Ленинградской области.
 Купецкое — озеро в Пудожском районе Карелии.
 Купецкое — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.

Примечания